Chiripa bezeichnet:
 Chiripá (Ethnie), eine Guaraní-Volksgruppe in Südamerika
 Chiripa (Ingavi), eine Ortschaft im Departamento La Paz in Bolivien
 Chiripá (Kultur), eine Prä-Inka-Kultur in den südamerikanischen Anden
 Chiripa (Pando), eine Ortschaft im Departamento Pando in Bolivien
 Chiripa (Taraco), eine archäologische Fundstätte der Tiahuanaco-Kultur
 Chiripá (Hosengewand), ein Hosengewand der spanischen Kolonisatoren in Südamerika